Вайнхольд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вайнхольд, Карл (1823—1901) — немецкий филолог.
 Вайнхольд, Штеффен (род. 1986) — немецкий гандболист.